Karl Hirschmann ist der Name folgender Personen:

* Karl Hirschmann (Architekt) (1875–1935), deutscher Architekt und Baubeamter 
 Karl August Hirschmann, ein Pseudonym von Carl Lang (Schriftsteller) (1766–1822), deutscher Schriftsteller und Pädagoge
 Karl-Heinz Hirschmann (* 1941), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Carl Hirschmann